KL steht als Abkürzung für:
 Kapitänleutnant
 Kazaa Lite, ein Programm, siehe Kazaa-Lite-Varianten
 Klassenlotterie
 Klemmenbezeichnung in der Automobilelektrik
 KLM Royal Dutch Airlines (IATA-Code)
 Koninklijke Landmacht, das Niederländische Heer
 Konsiliarlabor
 Kontaktlinse
 Konzentrationslager
 Kreisleitung (der SED), siehe Sozialistische Einheitspartei Deutschlands#Kreisleitung
 Kreisliga
 Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias
 Künstliches Leben
 Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften
 Kullback/Leibler, zwei Mathematiker und Kryptologen, siehe Kullback-Leibler-Divergenz

KL steht auf Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: Kaiserslautern und Landkreis Kaiserslautern
 Großbritannien: Borehamwood
 Indien: Kerala
 Montenegro: Kolašin
 Norwegen: Drammen
 Österreich: Bezirk Klagenfurt Land
 Serbien: Kladovo
 Tschechien: Kladno (auslaufend)

 steht für:
 chemisches Löslichkeitsprodukt

Kl steht für:
 Klasse
 Kleinwagen (Eisenbahn)
 Hanns Klemm, im Namen seiner Flugzeugmodelle

kl steht für:
 Kalaallisut, grönländische Sprache nach ISO 639-1
 Kiloliter (1000 Liter), siehe Liter

KL